Bognár Tamás (1978) labdarúgó-játékvezető
 Bognár Tamás (1972) szinkronszínész